Баткенська область () — область у Киргизстані. Розташована на заході країни. Площа області становить 17 тис. км². Населення — 382 426 осіб (перепис 1999). Центр області — місто Баткен. Межує на півночі з Узбекистаном, на сході з Ошською областю, на північному заході, заході й півдні з Таджикистаном

Національний склад

Адміністративний устрій 
До складу області входять 3 райони, 3 міста обласного підпорядкування, 2 міста районного підпорядкування, 5 селищ, 189 сільських населених пунктів.

Райони

Міста обласного підпорядкування

Міста районного підпорядкування

Примітки 

Області Киргизстану